Golden Boy (filme) - filme de 1939, com Barbara Stanwyck e Adolphe Menjou
 Golden Boy (mangá) – série de mangá japonesa;
 Golden Boy (prêmio) – premiação anual do jornal italiano Tuttosport;
 Golden Boy (canção de Nadav Guedj)
Ou ainda
 Golden Boys – grupo musical brasileiro da década de 1960

Desambiguação